Masaya Nishitani – ex calciatore giapponese
 Taiji Nishitani – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard giapponese
 Takafumi Nishitani – ex pattinatore di short track giapponese
 Yoshiko Nishitani – fumettista giapponese